Darwiniella är ett släkte av svampar. Darwiniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Darwiniella